Список синглов № 1 в США в 1992 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1992 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

История 
 Сингл «I'll Be There» благодаря Mariah Carey (с её исполнения MTV Unplugged special), повторно возглавил хит-парад Billboard Hot 100. Впервые это произошло в 1970 году, когда эту песню в оригинальном исполнении вывела в лидеры группа Jackson 5. В результате она стала одной из 9 песен, лидировавших в Hot 100 в исполнении разных исполнителей.
 В августе первое место занял сингл «End of the Road» группы Boyz II Men, который 13 недель возглавлял чарт.
 8 августа первое место занял сингл «This Used to Be My Playground» певицы Мадонны. Эта песня была главной темой Олимпийских игр с альбома 1992 года Barcelona Gold. Впервые релиз песни был как сингл с фильма «Их собственная лига» (A League of Their Own), в котором снялись, Мадонна, Том Хэнкс и Рози О’Доннелл.

Список

См. также 
 1992 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot 100 - No.1 songs of 1992. YouTube
 

 

Чарты Billboard 1992 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1992 года